Highway 101 (band), een Amerikaanse countryband

Wegen 
 British Columbia Highway 101, een Canadese weg
 New Brunswick Route 101, een Canadese weg
 Nova Scotia Highway 101, een Canadese weg
 Ontario Highway 101, een Canadese weg
 Quebec Route 101, een Canadese weg
 U.S. Route 101, een weg in het westen van de Verenigde Staten
 Verschillende state highways in de Verenigde Staten